Берсоса-дель-Лосоя ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Мадрид в составе автономного сообщества Мадрид.

Население

Примечания 

Муниципалитеты Мадрида